Ватутина:

 Ватутина, Мария Олеговна (род. 1968) — русский поэт.
 Ватутина — станция Левобережной линии скоростного трамвая в Киеве

 Улица Ватутина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

См. также 
 Ватутин
 Ватутино (значения)